Cueva de los Portales ist

 ein Nationaldenkmal und Schauhöhle Cueva de los Portales auf der Insel Kuba
 eine Höhle und archäologischer Fundplatz Cueva de los Portales (Mexiko) im Norden des Bundesstaates  Michoacán in Mexiko